Пісківська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Пісківська волость — Новохоперського повіту Воронізької губернії;
 Пісківська волость — Кременчуцького повіту Воронізької губернії.